

События 
 Консулы Флавий Авиен Юниор и Флавий Помпей.
 Убийство Сяо Бао-гуаня. Конец династии Ци.
 Возвращение в Иран свергнутого знатными мятежниками шаха Кавада во главе войска эфталитов. Смещение с трона младшего брата Кавада Джамаспа и казнь лидеров мятежа.

Родились 
 Икел (король англов).
 Хосров I Ануширван — шахиншах из династии Сасанидов.

Скончались 
 Будик I (король Арморики).
 Геронтий из Фикуклы — епископ города Фикуклы.
 Годегизель — король бургундов.
 Рустик Лионский — епископ Лиона.
 Сяо Баоцзюань — китайский император династии Южная Ци.
 Теуделинда (королева бургундов).
 Фергюс I, король гэльского королевства Дал Риада.

См. также